Il campionato europeo dei piccoli stati di pallavolo femminile 2002 si è svolto dal 22 al 26 maggio 2002 a Lussemburgo, in Lussemburgo: al torneo hanno partecipato sei squadre nazionali europee di stati con meno di un milione di abitanti e la vittoria finale è andata per la prima volta a San Marino.

Regolamento
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
San Marino(Primo titolo)

Secondo posto
Cipro

Terzo posto
Lussemburgo

Classifica finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2002
 2002